Миграция може да се отнася за:
 Миграция – смяна на местообитанието при животните
 Миграция (хора) – преместване на хора с цел смяна на местоживеенето
 Миграция на птиците
 Миграция на рибите
 Миграция (генетика) – генетически обусловени процеси в организамите